Rampampam – singolo di Minelli del 2021
 Ram Pam Pam – singolo di Natti Natasha e Becky G del 2021
 Ram pam pam – singolo di Bess del 2022